Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1959 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1959) was de 12e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 25 maart en 6 april 1959 gespeeld in Bulgarije. Er deden 17 teams mee. Bulgarije werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Sofia werd met 1–0 gewonnen van Italië. Hongarije werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Voetbal in 1959
Voetbal in Bulgarije
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal